Live at Hammersmith – album grupy muzycznej Whitesnake
 Live at Hammersmith – album grupy muzycznej Twisted Sister
 Live at Hammersmith – album grupy muzycznej Black Sabbath
 Midnight Rider (Live At The Hammersmith Odeon) – album grupy muzycznej Saxon
 Live At Hammersmith '79 – album Teda Nugenta
 Agent Steel - Mad Locust Rising: Live At The Hammersmith Odeon 1987 – album grupy muzycznej Agent Steel
 Live at the Odeon Hammersmith London – album Billyego Connolly
 Live at the Hammersmith Apollo - London – album Alexandra O'Neala
 Live at Hammersmith – album Ricka Wakemana
 Birthday Party - Live at Hammersmith Odeon, London 1985 – album grupy muzycznej Motörhead
 Better Motörhead Than Dead - Live at Hammersmith – album grupy muzycznej Motörhead
 Live at Hammersmith 1984 – album grupy muzycznej Jethro Tull